Mittaghorn si può riferire a:
 Mittaghorn – montagna delle Alpi Bernesi
 Mittaghorn – montagna delle Alpi Pennine
 Mittaghorn – montagna delle Alpi del Platta nelle Alpi Retiche occidentali